TWP steht für:
 Ere (Sprache), bu ISO-639 Sprachcode
 The Wikileaks Party, Partei in Australien
 The Women's Philharmonic, Orchester in San Francisco (1981–2004)
 Thomas Weisel Partners, amerikanische Investmentbank in San Francisco
 Township, eine Verwaltungseinheit in einigen englischsprachigen Ländern
 True Whig Party, Partei in Liberia
 Truth & Wisdom Press, Verlag in Schanghai, China
 Theodor-Wolff-Preis vergeben durch Bundesverband Digtitalpublisher und Zeitungsverleger e. V. (BDZV)

Abkürzung